Alekszandr Mihajlovics Ovecskin (oroszul: Александр Михайлович Овечкин; Moszkva, 1985. szeptember 17. –) Stanley-kupa-győztes, világbajnok orosz profi jégkorongozó. Jelenleg a National Hockey League-es Washington Capitals balszélsője és csapatkapitánya. 2008 januárjában tizenhárom évre szóló, 124 millió dolláros szerződést írt alá a csapattal. Eddigi 15 éves NHL-es pályafutása során számtalan egyéni trófeát megnyert. Egyszeres pont-, kilencszeres gólkirály, kétszeres MVP a vezetők és háromszoros MVP a játékosok szerint is, valamint a rájátszásban is egyszeres MVP. Háromszoros világbajnok az orosz válogatottal.

Karrier

Karrier statisztika

Nemzetközi karrier

Nemzetközi karrier statisztika

All-Star Gála

Sikerei, díjai

NHL 
 Stanley-kupa (1): 2018
 NHL All-Rookie Csapat (1): 2006
 NHL Első All-Star Csapat (8): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019
 NHL Második All-Star Csapat (4): 2011, 2013, 2014, 2016
 NHL All-Star Gála (10): 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 (nem játszott), 2015, 2016 (nem játszott), 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
 Calder-emlékkupa (1): 2006
 Harlamov-trófea (7): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015
 Lester B. Pearson-díj/Ted Lindsay-díj (3): 2008, 2009, 2010
 Hart-emlékkupa (3): 2008, 2009, 2013
 Art Ross-trófea (1): 2008
 Maurice „Rocket” Richard-trófea (8): 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020
 Conn Smythe-trófea (1): 2018

Nemzetközi 

 U18-as világbajnoki ezüstérem: 2002
 U18-as világbajnoki bronzérem: 2003
 U20-as világbajnoki aranyérem: 2003
 U20-as világbajnoki ezüstérem: 2005
 Világbajnoki bronzérem: 2005, 2007, 2016, 2019
 Világbajnoki ezüstérem: 2010, 2015
 Világbajnoki aranyérem: 2009, 2012, 2014

Rekordjai

NHL rekordok

Washington Capitals rekordok

Források 
Életrajz
Statisztika
Statisztika
Statisztika

Statisztika
Statisztika
Statisztika

1985-ben született személyek
Élő személyek
Moszkvaiak
A Washington Capitals játékosai
Első helyen draftolt NHL-játékosok
Orosz jégkorongozók
Orosz olimpikonok
Stanley-kupa-győztesek
Art Ross-trófea győztesek
Calder-emlékkupa győztesek
Conn Smythe-trófea győztesek
Hart-emlékkupa győztesek
Maurice 'Rocket' Richard-trófea győztesek
Világbajnok jégkorongozók
U20-as világbajnok jégkorongozók
Az oroszországi Becsületrenddel kitüntetettek